XIII сезон Второй лиги первенства России по футболу состоялся в 2004 году в период с 27 марта по 3 ноября.

Команды 
В сезоне 2004 года во втором дивизионе была заявлена 81 команда. В межсезонье некоторые из них сменили свои названия:

 «Динамо-Машиностроитель» (Киров) на «Динамо»
 «Динамо» (Ижевск) на «Ижевск»
 «Космос» (Егорьевск) на «Сатурн»
 «Спартак-Кавказтрансгаз» (Изобильный) на «Кавказтрансгаз»
 «Текстильщик» (Иваново) на «Текстильщик-Телеком»

«Запад» 
 Итоговая таблица

 1.  С команды «Видное» было снято 12 очков из-за неуплаты по трансферам двух игроков.
 * 2 февраля 2005 года руководство клуба «Торпедо» (Владимир) заявило об отказе играть в первом дивизионе, уступив своё место ФК «Петротрест» (Санкт-Петербург).
 ** Команда «Видное» была исключена из лиги после 20-го тура. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом.
 *** Команда «Алмаз» (Москва) была исключена из лиги после 18-го тура. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом.

Лучшие бомбардиры:

Лауреаты сезона:
 Лучший игрок — Дмитрий Вязьмикин «Торпедо» (Владимир)
 Лучший вратарь — Вячеслав Крыканов «Торпедо» (Владимир)
 Лучший защитник — Андрей Кондрашов «Петротрест» (Санкт-Петербург)
 Лучший полузащитник — Игорь Меньщиков «Торпедо» (Владимир)
 Лучший нападающий — Дмитрий Вязьмикин «Торпедо» (Владимир)
 Лучший тренер — Олег Валерьевич Стогов «Торпедо» (Владимир)

«Центр» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Лауреаты сезона:
 Лучший игрок — Александр Щёголев «Факел» (Воронеж)
 Лучший вратарь — Андрей Новосадов «Факел» (Воронеж)
 Лучший защитник — Алексей Алякринский «Факел» (Воронеж)
 Лучший полузащитник — Игорь Ермаков «Салют-Энергия» (Белгород)
 Лучший нападающий — Анатолий Сигачев «Спартак» (Тамбов)
 Лучший тренер — Владимир Александрович Ковылин «Спартак» (Тамбов)

«Юг» 
 Итоговая таблица

 * Команда «Славянск» (Славянск-на-Кубани) была исключена из лиги после 17-го тура. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом.

Лучшие бомбардиры:

Лауреаты сезона:
 Лучший игрок — Расим Хутов «Динамо» (Ставрополь)
 Лучший вратарь — Сергей Правкин «Динамо» (Ставрополь)
 Лучший защитник — Анатолий Бессмертный «Динамо» (Ставрополь)
 Лучший полузащитник — Наиль Магжанов «Волгарь-Газпром» (Астрахань)
 Лучший нападающий — Иван Лужников «Динамо» (Ставрополь)
 Лучший тренер — Хазрет Жангериевич Дышеков «Волгарь-Газпром» (Астрахань)

«Урал-Поволжье» 
 Итоговая таблица

 * Команда «Ижевск» была исключена из лиги после 20-го тура. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом.

Лучшие бомбардиры:

Лауреаты сезона:
 Лучший игрок — Константин Марков «Урал» (Екатеринбург)
 Лучший вратарь — Андрей Сметанин «Урал» (Екатеринбург)
 Лучший защитник — Павел Табаков «Лада» (Тольятти)
 Лучший полузащитник — Рафаэль Зангионов «Лукойл» (Челябинск)
 Лучший нападающий — Константин Марков «Урал» (Екатеринбург)
 Лучший тренер — Александр Викторович Игнатенко «Содовик» (Стерлитамак)

«Дело Джеладзе» 
7 сентября 2004 года разразился «паспортный скандал», известный также как «Дело Джеладзе»: игрок стерлитамакского «Содовика» Звиад Джеладзе был признан иностранным гражданином, после чего, в соответствии с регламентом, результаты всех двадцати восьми игр с его участием были аннулированы, и «Содовику» в них были засчитаны технические поражения со счётом 0:3. Команда, шедшая до того в лидерах, потеряла 57 очков, но сумела сохранить место в лиге.
 Аннулированные результаты матчей:
 «Содовик» (Стерлитамак) 3:0 «Алнас» (Альметьевск)
 «Содовик» 4:0 «Ижевск»
 «Рубин-2» (Казань) 0:3 «Содовик»
 «Волга» (Ульяновск) 0:0 «Содовик»
 «Содовик» 4:3 «Урал» (Екатеринбург)
 «Содовик» 3:0 «Уралец» (Нижний Тагил)
 «Динамо» (Киров) 1:1 «Содовик»
 «Локомотив-НН» (Нижний Новгород) 2:3 «Содовик»
 «Лукойл» (Челябинск) 0:2 «Содовик»
 «Содовик» 0:1 «Лада» (Тольятти)
 «Содовик» 2:0 «Лада-СОК» (Димитровград)
 «Носта» (Новотроицк) 3:2 «Содовик»
 «Содовик» 2:0 «Нефтяник» (Уфа)
 «Энергетик» (Урень) 1:2 «Содовик»
 «Электроника» (Нижний Новгород) 0:1 «Содовик»
 «Содовик» 3:0 «Зенит» (Челябинск)
 «Содовик» 5:1 «Тобол» (Курган)
 «Алнас» (Альметьевск) 1:2 «Содовик»
 «Содовик» 3:1 «Рубин-2» (Казань)
 «Содовик» 4:2 «Волга» (Ульяновск)
 «Урал» (Екатеринбург) 1:1 «Содовик»
 «Уралец» (Нижний Тагил) 0:4 «Содовик»
 «Содовик» 4:0 «Динамо» (Киров)

«Восток» 
 Итоговая таблица

 1.  С команды «Шахтёр» (Прокопьевск) было снято 6 очков из-за неуплаты по трансферу Евгения Дереповского.

Лучшие бомбардиры:

Лауреаты сезона:
 Лучший игрок — Дмитрий Акимов «Чкаловец-1936» (Новосибирск)
 Лучший вратарь — Антон Козорез «Амур» (Благовещенск)
 Лучший защитник — Максим Данилин «Амур» (Благовещенск)
 Лучший полузащитник — Андрей Клименко «Динамо» (Барнаул)
 Лучший нападающий — Дмитрий Акимов «Чкаловец-1936» (Новосибирск)
 Лучший тренер — Владимир Александрович Пузанов «Чкаловец-1936» (Новосибирск)

Кубок ПФЛ 

 Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ПФЛ 
 Россия. Сезон-2004

2004